Con il nome di Giovanni d'Arborea sono esistiti diversi personaggi storici:
Giovanni d'Arborea (morto in un anno tra il 1304 ed il 1307), giudice di Arborea;
Giovanni d'Arborea (1320-1376), signore di Bosa e Monteacuto e figlio del giudice d'Arborea Ugone.